«Пролетарская» — название станций метрополитена в разных городах:
 «Пролетарская» — станция Московского метрополитена на Таганско-Краснопресненской линии.
 «Пролетарская» — станция Петербургского метрополитена на Невско-Василеостровской линии.
 «Пролетарская» — прежнее название станции «Индустриальная» Харьковского метрополитена на Холодногорско-Заводской линии.
 «Пролетарская» — станция Минского метрополитена на Автозаводской линии.
 «Пролетарская» — станция Нижегородского метрополитена на Автозаводской линии.
 «Пролетарская» — строящаяся станция Донецкого метрополитена.

 См. также 
 Пролетарская
 Пролетарский
 Пролетарское
 Пролетарий